Паре може да се отнася за:

 Паре (), градче и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Бергамо.
 Паре, планинска верига в североизточна Танзания.
 Паре, племе в Танзания.